Leonor de Toledo puede referirse a:
Leonor Álvarez de Toledo y Osorio, (1522-1562) noble española.
Leonor Álvarez de Toledo y Colonna, noble sobrina de la anterior.